Vales puede hacer referencia a:

en España 
Vales (San Cristóbal de Cea), lugar y parroquia del concello de San Cristóbal de Cea.
A Agra de Vales, lugar de la parroquia de Santa María de Arzúa, concello de Arzúa.
Vales (El Barco de Valdeorras), lugar de la parroquia de Cesures, concello de El Barco de Valdeorras.
Vales (Bóveda), lugar de la parroquia de Teilán, concello de Bóveda.
Vales (Carballedo), lugar de la parroquia de Marzás, concello de Carballedo.
Vales (Covelo), lugar de la parroquia de Maceira, concello de Covelo.
Vales (Folgoso de Caurel), lugar de la parroquia de Seoane do Courel, concello de Folgoso de Caurel.
Vales (Fonsagrada), lugar de la parroquia de Cuíñas, concello de Fonsagrada.
Vales (Lalín), lugar de la parroquia de Gresande, concello de Lalín.
Piñeiro de Vales, lugar de la parroquia de Borrifáns, concello de Oza-Cesuras.
Vales (Oza-Cesuras), lugar de la parroquia de Borrifáns, concello de Oza-Cesuras.
Vales (Puebla del Brollón), lugar de la parroquia de Piño, concello de Puebla del Brollón.
Vales (Salvatierra de Miño), lugar de la parroquia de Soutolobre, concello de Salvatierra de Miño.
Vales (Sober), lugar de la parroquia de Bolmente, concello de Sober.

en Portugal 
Vales (Alfândega da Fé)
Vales (Valpaços)
Vales do Rio, freguesia del municipio de Covilhã.